Il singolare maschile del Medibank International 2010 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP World Tour 2010.

David Nalbandian era il campione in carica, ma ha deciso di non prendere parte all'evento.

Marcos Baghdatis ha vinto il torneo battendo in finale Richard Gasquet 6-4, 7-6(2).

Teste di Serie 
Le prime quattro teste di serie hanno ricevuto un bye al primo turno:

  Gaël Monfils (Non partecipa a causa di un infortunio)
  Tomáš Berdych (secondo turno)
  Stanislas Wawrinka (Non partecipa a causa di un infortunio)
  Lleyton Hewitt (quarti)

  Sam Querrey (primo turno)
  Viktor Troicki (secondo turno)
  Igor' Andreev (primo turno)
  Benjamin Becker (secondo turno)

Tabellone

Finali

Parte Alta

Parte Bassa

Collegamenti esterni 

Medibank International Sydney 2010
ATP World Tour 2010